The Chosen Few е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Песните в албума са избрани от други хевиметъл и хардрок музиканти.

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2011 година
Компилации